ТФД — многозначная аббревиатура:
 ТФД — тесты функциональной диагностики
 ТФД — Торговый флот Донбасса

См. также 
 ТФДП — теория функций действительного переменного
  — аббревиатура латиницей